Finalen av Europamästerskapet i fotboll för damer 2009 spelades den 10 september 2009 på Olympiastadion i Helsingfors i Finland, för att kora Europamästaren i fotboll för damer 2009.

Vägen till finalen

Matchen

Källor 
 Rsssf.com

Final
Fotbollsåret 2009
Fotboll i Finland
Sportevenemang i Finland